Cet article présente les statistiques concernant les victoires d'étapes du Tour de France, de sa première édition en 1903 à la dernière en date (incluse), en 2021.

Nombre de victoires

Les plus grands vainqueurs d'étapes 
 ont remporté au moins  individuelles depuis 1903.

 Coureur toujours en activité.

Les plus grands vainqueurs de contre-la-montre individuel 

 ont remporté au moins trois contre-la-montre individuels (prologues compris) depuis 1903.

Le suisse Fabian Cancellara fait partie des coureurs ayant remporté le plus d'étapes contre-la-montre, mais n’a cependant jamais gagné le Tour de France.

 Coureur toujours en activité.

Les plus grands vainqueurs d’étapes de haute montagne 
Ce décompte comptabilise également les victoires individuelles de haute montagne en contre-la-montre.

Record de victoires d'étapes sur un même Tour 
Trois coureurs ont remporté huit étapes au cours d'un même Tour de France. Le Belge Eddy Merckx a réussi cet exploit par deux fois.

Record du nombre de victoires consécutives sur la dernière étape 

Six coureurs ont remporté un minimum de deux victoires consécutives dans la dernière étape d'un Tour de France.

Jusqu'en 1967 (à l'exception de la première édition où un arrêté préfectoral l'interdisait), l'arrivée se faisait sur le vélodrome parisien du Parc des Princes.

Entre 1968 et 1974, c'est à La Cipale, le vélodrome du Bois de Vincennes, que les coureurs se lançaient pour l'explication finale.

Depuis 1975, l'arrivée se fait sur les Champs-Élysées, où Mark Cavendish a réussi l'exploit de remporter quatre victoires consécutives de 2009 à 2012.

Âge des vainqueurs

Plus grands écarts entre la première et la dernière victoire d'étape 
20 coureurs ont remporté au moins deux étapes dont les plus éloignées ont au minimum dix ans (ou dix éditions) d'écart. Certains d'entre eux (René Vietto, Ferdinand Bracke et Cédric Vasseur) ont dû patienter au jour près au moins 10 ans entre deux victoires d'étapes. Il y a cependant bien moins de dix éditions d'écart en ce qui concerne Vietto et d'autres coureurs comme Bartali (voir note dans le tableau qui suit) en raison de la suspension du Tour de France provoquée par la première ou la deuxième guerre mondiale.

 Coureur toujours en activité.

Records d’âge des vainqueurs

Victoires d'étapes par nation 
Au soir du

Décompte par nation 
Depuis sa création sur ,  ont déjà vu l'un de leurs ressortissants remporter une étape individuelle du Tour de France.

Ce décompte comptabilise également les contre-la-montre par équipes gagnés par l’équipe d’un pays ou d’une marque sous l'étendard d’un pays.

Détail

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du Tour de France
 Statistiques du maillot jaune du Tour de France
 Liste des cyclistes vainqueurs d'étapes sur les trois grands tours
 Histoire du Tour de France
 Statistiques et records du Tour de France

Liens externes 
 Palmarès sur le letour.fr, site officiel du Tour de France
 Statistiques du Tour de France sur memoire-du-cyclisme.eu

Étape du Tour de France
Victoires d'étapes